Carlos Borja (1913–1982) – meksykański koszykarz
 Carlos Borja (ur. 1956) – boliwijski piłkarz